Resultats del Gran Premi de Portugal de Fórmula 1 de la temporada 1986, disputat al circuit d'Estoril el 21 de setembre del 1986.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 16. 673

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 20. 943 (a la volta 53)

Referències 
 

Portugal
1986